Geografie
 Oving (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Oving (West Sussex), een plaats in het Engelse graafschap Sussex

Personen
 Pieter Oving (1923-2004), Nederlandse kunstschilder